«Papi» () — песня, записанная американской певицей Дженнифер Лопес для её седьмого студийного альбома Love?.

Песня, с латиноамериканским оттенком в стиле данс-поп, была написана RedOne, AJ Junior, BeatGeek, Teddy Sky, Bilal Hajji и Джимми Джокер; выпущена RedOne, BeatGeak и Джимми Джокер. Лирический контекст песни «окружён» любовью Лопес к танцам для её мужчины. Песня должна была быть выпущена как промосингл, чтобы помочь в продвижении альбома на 19 апреля 2011 года, однако песня была выпущена лишь 17 апреля во время проводимой Дженнифер Лопес кампании на её официальной странице в Facebook. Песня получила похвалу от музыкальных критиков, которые заявили, что это одна из самых ярких композиций в альбоме «Love?».

Оценка критиков 
Персонал развлекательного веб-сайта Idolator сказал: «В то время как этот трек, также как и „On the Floor“, не принёс чего-либо нового в копилку вечеринок для танцев, это действительно не проблема. Этот трек полностью готов для клубов и нет причин, по которым его не следует играть так же хорошо, как и „On the Floor“». Джо Герра из The Houston Chronicle согласился, назвав песню одной из лучших моментов в «Love?».

Рик Флорино, из Artistdirect.com, дал песне позитивный обзор. В нём Флорино отметил голос Лопес, добавив что он «пульсирует свежей, огненной и целенаправленной энергией» одновременно прокомментировав «её уникальное исполнение, отмеченное традиционным латиноамериканским жаром», которое «гипнотически очаровывает слушателей».

Позиция в чартах

Чарты

Чарты по окончании года

Примечания 

Песни Дженнифер Лопес
Песни 2011 года
Данс-поп-песни
Синглы Island Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs